After shave est une expression anglaise qui signifie après rasage.

After shave peut désigner :
 After Shave, un album de Maxime Le Forestier (1986) ;
 After Shave, un court métrage français de Noël Mitrani (1999) ;
 After Shave, un court métrage franco-libanais de Hany Tamba (2005).